Ревуненков — русская фамилия.

Известные носители 
 Ревуненков, Владимир Георгиевич (1911—2004) — советский и российский историк, педагог.
 Ревуненков, Григорий Васильевич (1899—1974) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

 Ревуненкова, Елена Владимировна (род. 1939) — советский и российский востоковед-этнограф.